Die Divizia A 1979/80 war die 42. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 12. August 1979 und endete am 25. Juni 1980. Vom 6. Dezember bis Anfang März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde Universitatea Craiova. Vizemeister Steaua Bukarest gewann zwar das letzte Saisonspiel beim neuen Meister mit 2:1, hätte aber um den Titel noch zu gewinnen einen Sieg mit mindestens vier Toren Differenz benötigt.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letztplatzierten Teams stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied die Tordifferenz.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Universitatea Craiova – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1980/81
 2. – Steaua Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1980/81
 3. – FC Argeș Pitești – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1980/81
 Politehnica Timișoara – Pokalsieger und Teilnehmer am Europapokal der Pokalsieger 1980/81

Absteiger in die Divizia B 
CS Târgoviște, Olimpia Satu Mare, Gloria Buzău

Aufsteiger in die Divizia A 
FCM Brașov, Progresul Vulcan Bukarest, Corvinul Hunedoara

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1979/80 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1979/80 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1979/80
Liga-1-Saison